

Persone 
 José Alessandro Bagio – atleta brasiliano
 S. Bagio – comico e attore indonesiano

Altro 
 Sultanato di Bagio – monopolio commerciale olandese